Appius Claudius Crassus ist der Name folgender Personen:

* Appius Claudius Crassus (Konsul 471 v. Chr.), römischer Politiker
 Appius Claudius Crassus (Konsul 349 v. Chr.) († 349 v. Chr.), römischer Politiker